Ясень:
 Ясень () — род древесных растений из семейства маслиновых.
 Ясень — древесина деревьев вида .
 Подводные лодки проекта 885 «Ясень» — серия российских многоцелевых атомных подводных лодок 4-го поколения.
 Андрей Ясень — литературный псевдоним Бориса Фёдоровича Деревянко, которым он подписывал материалы о футболе.

Топоним

Белоруссия 
 Ясень — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Ясень — деревня в Кормянском районе Гомельской области.
 Ясень — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Ясень — деревня в Узденском районе Минской области.
 Ясень — агрогородок в Осиповичском районе Могилёвской области.

Польша 
 Ясень () — город в Любошском воеводстве.
 Ясень — гмина (волость) в Польше.

Россия 
 Ясень — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Ясень — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Ясень — посёлок в Максатихинском районе Тверской области.
 Ясень или Ясеньское — озеро в Новоржевском районе Псковской области.

Украина 
 Ясень — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.

См. также 
 Ясен
 Ясеновка
 Ясенок
 Ясинь